Риашан (Мараньян) — муниципалитет в Бразилии, входит в штат Мараньян.
 Риашан (Параиба) — муниципалитет в Бразилии, входит в штат Параиба.